Юде́я має кілька значень:

 Юдея — історична область.
 Юдея — римська провінція.
 Юдея — стародавнє царство.
 Юдея і Самарія — округ в Ізраїлі.